Даниелян, Ашот:
 Даниелян, Ашот (род. 1984) — армянский самбист.
  (род. 1974) — армянский тяжелоатлет.